Transporter 1 steht für:

 The Transporter, ein Actionfilm
 einen Raketenstart, siehe Transporter (Raumfahrtprogramm) #Transporter-1